La Femme de mes rêves, film français réalisé par Jean Bertin en 1931.
 La Femme de mes rêves (Die Frau meiner Träume), film allemand réalisé par Georg Jacoby en 1944.
 La Femme de mes rêves (I'll See You in My Dreams), film américain réalisé par Michael Curtiz en 1951.